Aguelmous är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Khénifra och regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Aguelmous ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aguelmous är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Aguelmous. Runt Aguelmous är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Aguelmous är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet